A BBTE jelentései:

 Babeș–Bolyai Tudományegyetem
 Budapesti Budai Torna Egylet